IRR steht für:
 Infrarot-Radiometer, Messinstrument an Bord vom European Remote Sensing Satellite
 Infrarot-Reflektografie, Sichtbarmachung maltechnischer Unterzeichnungen unter Gemälden durch Aufnahme der Infrarot-Reflexion
 Internal Rate of Return, englisch für Interner Zinsfuß
 Internationale Rheinregulierung, schweizerisch-österreichische Gesellschaft
 Internet Routing Registry, eine übergeordnete Routing Police Datenbank, welche die globalen RIRs als Quelle nutzt 
 Iranischer Rial, Währungscode nach ISO 4217
 Iraqi Republic Railways Establishment, Kode für das Eigentumsmerkmal eines Eisenbahnwagens in der Wagennummer
 Iron Road Railways, eine ehemalige amerikanische Eisenbahngesellschaft, die in der Montreal, Maine and Atlantic Railway aufgegangen ist

Irr steht für:
 Irreguläre Galaxie, in der Astronomie

irr steht für:
 Dateiendung für Szenendateien von Irrlicht
 als Adjektiv für diverse Formen der Verrücktheit

IRR